Строчко — украинская фамилия и топоним.

Известные носители 

 Строчко, Иван Иванович (1919—2021) — Герой Советского Союза.
 Строчко, Андрей Иванович (род. 1963) — белорусский борец греко-римского стиля.